Judes Iscariot, apòstol de Jesús de Natzaret que, segons els evangelis canònics, traí Jesús.
 Judes Macabeu, gran sacerdot macabeu del 
 Judes Tadeu, apòstol de Jesús de Natzaret, considerat sant
 Judes (historiador), historiador grec del segle III dC
 Judes el Galileu, dirigent jueu polític-religiós dels segles I aC i I, fundador dels zelotes.
 Judes, germà de Jesús, és un dels germans de Jesús esmentats al Nou Testament.
 Judas Maccabaeus, un oratori de tres actes compost el 1746 per George Frideric Handel
 Judes (localitat), localitat de la província de Sòria,